Haslach kan syfta på:

Geografi

Tyskland 

 Haslach, Freiburg im Breisgau – en del av Freiburg im Breisgau i Baden-Württemberg, Freiburg Region, 
 Haslach im Kinzigtal – kommun i Ortenaukreis, Baden-Württemberg, Freiburg Region,